Вячеслав Кротков:
 Кротков, Вячеслав Владимирович (1932—2007) — президент концерна «Атомредметзолото», лауреат Государственной премии СССР.
 Кротков, Вячеслав Дмитриевич (род. 1937) — советский футболист.